Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1949/50 werd beslist via de kampioenscompetitie met Limburgia als winnaar.

Algemeen 
Aan deze kampioenscompetitie deden 6 kampioenen mee van de gewestelijke klassen. Heerenveen was kampioen van noord, Enschedese Boys van Oost, Blauw-Wit en Ajax van respectievelijk West I en West II en Limburgia en Maurits van respectievelijk zuid I en zuid II. Limburgia werd kampioen door in Amsterdam met 0-6 te winnen van Ajax.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

A Naar Eerste Klasse A 
B Naar Eerste Klasse B

Eerste Klasse Noord

A Naar Eerste Klasse A

Eerste Klasse Zuid I

D Naar Eerste Klasse D 
E Naar Eerste Klasse E

Eerste Klasse Zuid II

D Naar Eerste Klasse D 
E Naar Eerste Klasse E

Eerste Klasse West I

B Naar Eerste Klasse B 
C Naar Eerste Klasse C 
D Naar Eerste Klasse D

Eerste Klasse West II

B Naar Eerste Klasse B 
C Naar Eerste Klasse C 
D Naar Eerste Klasse D

 1949/50
Competitievoetbal 1949/50